Jean Pellé (1812-1883) est un général français. 
 Maurice Pellé (Maurice César Joseph Pellé) (1863-1924) est un général français.

Voir aussi : 
 Marcel Élie Pellet (1889-1965) est un général français.